Speckrolle ist ein Begriff aus dem Seefahrtsjargon. Er hat dort zwei verschiedene Bedeutungen:

 Speckrolle wird eine Hektographenrolle genannt, die zum Vervielfältigen von Stauplänen, Scheckheften, Frachtpapieren und Listen diente.

 Speckrolle heißt auf Schleppschiffen auch eine Kunststoffhülse zum Schutz des Schleppdrahtes.